Chaqueta amarilla puede referirse a:
 Cualquier especie de avispas del género Vespula.
 Cualquier especie de avispas del género Dolichovespula.
 En Chile y Argentina «chaqueta amarilla» se refiere a la especie Vespula germanica.

Además, Chaqueta Amarilla puede hacer referencia a:
 Henry Pym, personaje ficticio (superhéroe) de Marvel Comics que asumió dicha identidad.
 Rita DeMara, personaje ficticio menor de Marvel Comics que también asumió dicha identidad.